Adieu, Sweet Bahnhof (lied) van (The) Nits
Adieu, Sweet Bahnhof (album)